Deboutteville ou De Boutteville peut faire référence à :

Patronyme 
 Claude Delamare Deboutteville (1918-1990), zoologiste français ;
 Édouard Delamare-Deboutteville (1856-1901), industriel et inventeur français, pionnier de l'automobile ;
 Élie Delamare-Deboutteville (1947-2013), poète français ;
 Lucien Deboutteville (1804-1882), éditeur et écrivain français.

Toponyme 
 Le Barc de Boutteville, galerie d'art française du , nommé après son fondateur Louis Léon Lebarc et sa femme Marie-Blanche de Boutteville ;
 La rue Édouard Delamare-Deboutteville, à Thiais, dans le département français du Val-de-Marne.

Transports 
 La , un des premiers prototypes de voiture, développé par Édouard.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme